Northwest Division henviser til flere artikler:
 Northwest Division (NBA)
 Northwest Division (NHL)